Почоко има више значења:

 Почоко (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Почоко (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Почоко (Зонтекоматлан де Лопез и Фуентес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику